796 Sarita — sateroide
Sara Montiel ou Sarita Montiel — atriz e cantora espanhola
Sarah Stock ou Sarita — lutadora canadense

Desambiguação
Hipocorísticos